Лас-Альдеуэлас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-Альтас. Занимает площадь 37,88 км². Население — 104 человека (на 2004 год). Расстояние до административного центра провинции — 33 км.

Покровителем города считается Эксальтасион де ла Санта Крус де Йянгвас.

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории